Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2011 года проходил 19—26 октября 2011 года в Санкт-Петербурге, Россия. Турнир проводился по швейцарской системе. В нём участвовали 42 спортсмена  из 16 стран, в том числе 13 международных гроссмейстеров, 2 международных мастера и 5 мастеров ФМЖД.

Чемпионом мира стал Олег Дашков (Россия), второе место занял представитель Украины Сергей Белошеев. В турнире принял участие чемпион мира по международным шашкам Александр Георгиев (Россия), который и занял третье место.

Ссылки 
 Результаты чемпионата по русским шашкам 2011 года на сайте Секции-64 ФМЖД

2011 год в шашках
2011
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге